Johan Koren ist der Name folgender Personen:

* Johan Koren (Zoologe) (1809–1885), norwegischer Arzt und Zoologe
 Johan Koren (Admiral) (Bøicke Johan Rulffs Koren; 1828–1909), norwegischer Admiral und Politiker 
 Johan Koren (Polarforscher) (1879–1919), norwegischer Polarforscher